Mark Kelly est le nom de :
 Mark Kelly (né en 1961), claviériste irlandais ;
 Mark Kelly (né en 1964), astronaute américain.